
Termin -{HAT}- ima više značenja.

 Astatan, HAt
 HAT medium, hipoksantin-aminopterin-timidin medijum